Hunan o coses hunaneses
 Xiang (llengua) o hunanès, una de les llengües sinítiques
 Nom familiar xinès, Xiang Xiu per exemple
 Exèrcit Xiang, exèrcit xinès organitzat per Zeng Guofan en la Dinastia Qing
 Riu Xiang, riu a Hunan, Xina
 Districte (Xina), pinyin Xiang, nivell bàsic de les divisions polítiques a la Xina
 Xiang de Xia, governant xinès de la llegendària Dinastia Xia
 Xiang (lloc), lloc en la Xina on Hong Xiuquan va destruir un ídol
 Liu Xiang, un esportista xinès de tanques i medallista d'or olímpic

Cognoms